Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але вирішила натомість взяти участь у Кубку Гопмана.
Ана Іванович виграла титул, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 6–2, 5–7, 6–4. Це був її перший титул після листопада 2011 року, який завершив її найдовшу серію без перемог, і її перший титул на відкритих кортах після Відкритого чемпіонату Франції 2008.

Сіяні гравчині 

 Роберта Вінчі (1 коло)
 Ана Іванович (переможниця)
 Кірстен Фліпкенс (півфінал)
 Сорана Кирстя (1 коло)
 Джеймі Гемптон (півфінал, знялась через травму правого кульшового суглобу)
 Луціє Шафарова (1 коло)
 Мона Бартель (1 коло)
 Карін Кнапп (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Третій кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Шелбі Роджерс
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Джулія Коен
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Ніколь Гіббс
| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Анетт Контавейт| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=6| RD1-score4-3=6'''

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Абігейл Гатрі
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

ASB Classic
2014